Луизиа́на (, ; , ) — штат на юге США, 18-й штат, вошедший в Союз. Столица — Батон-Руж, крупнейший город — Новый Орлеан. Общая площадь 135 382 км² (31 место в США), в том числе на сушу приходится 113 721 км². Население 4 661 468 человек (25 место в США). Официальное прозвище Луизианы — «Штат пеликанов». Названа в честь французского короля Людовика XIV (во французском произношении Луи).

В прошлом Луизианой называлась обширная территория вблизи побережья Мексиканского залива, контролировавшаяся французами (см. Новая Франция). После Луизианской покупки южная часть этой территории составила штат с одноимённым названием.

География 

На западе Луизиана граничит с Техасом, на севере — с Арканзасом, на востоке — с Миссисипи, на юге территория ограничена водами Мексиканского залива. Территория штата отчётливо подразделяется на две части — «верхнюю» и «нижнюю». Последняя характеризуется обилием болотистых низменностей.

Высшая точка — холм Дрискилл, высота над уровнем моря — всего 163 м.

Одной из проблем является береговая эрозия в юго-восточной части штата.

Население 
Население современного штата по переписи 2000 года состоит из белых (63 %), чёрных (32 %), 5 % — азиаты и прочие. 92 % считают родным английский язык, 5 % — французский, 3 % — испанский.

Непростые расовые отношения, резко перестроившиеся после вхождения Луизианы в состав США, продолжают омрачаться многочисленными расовыми трениями и открытыми противостояниями (выступления афроамериканцев после урагана Катрина, кровавые события и массовые митинги в небольшом городе Джена в 2007 году).

Креолы и каджуны 
Креолы и каджуны французского происхождения доминируют на большей части юга штата Луизиана. Обе группы имеют свой язык и культуру, но идёт смешивание культур и языков. Каджуны — потомки французов, насильно выселенных британцами с территории Акадии (сейчас Новая Шотландия). Креолы из Луизианы подразделяются на две группы: белые креолы-французы и чёрные () креолы. Белые креолы-французы в основном французского и испанского происхождения, но также могут происходить от итальянцев, ирландцев или немцев. Чёрные креолы в основном представляют смесь африканцев, французов, испанцев и индейцев.

Афроамериканское и франко-африканское население 
Луизиана стоит на втором месте по числу афроамериканцев, проживающих на её территории (32,5 %), уступая соседнему Миссисипи (36,3 %).

Белое население на севере 
Белые британского происхождения преобладают на севере Луизианы. Эти люди в основном имеют английские, уэльские и шотландско-ирландские корни и разделяют общие с соседними штатами культуру и протестантскую религию.

Другие европейцы 
Перед продажей Луизианы несколько немецких семей переселилось в сельскую местность вдоль реки Миссисипи, в место, позже ставшее известным как Немецкий берег. Они смешались с обществом креолов и каджунов. Так как Новый Орлеан — крупный порт и третий по благосостоянию город страны, это привлекало сюда многочисленных ирландских, итальянских и немецких иммигрантов, которые первоначально в основном являлись католиками.

Азиаты в Америке 
Азиатское население Луизианы включает в себя потомков китайских рабочих, прибывших сюда в XIX и начале XX веков. В 1970-е и 1980-е в Мексиканский залив прибыли многочисленные беженцы из Вьетнама и юго-восточной Азии, чтобы работать в сфере рыболовной промышленности и добычи креветок. Около 95 % азиатского населения Луизианы сконцентрировано в Новом Орлеане. В 2006 году было подсчитано, что в Луизиане проживает около 50 000 людей азиатского происхождения.

История 

В древности территорию штата населяли индейцы племён атакапа, туника-билокси, читимача, чокто, натчез и др.

Начиная с экспедиции Эрнандо де Сото (1539-42), территория нынешней Луизианы была открыта и освоена испанцами. С колониальных предприятий Кавалье де ла Саля в 1680-х гг. началась французская колонизация региона. В 1682 г. он с отрядом добрался до Миссисипи, спустился почти до её устья и объявил весь бассейн реки владением Франции. Деятельность Ла Саля была одобрена королём Франции, он был назначен губернатором новой колонии Луизиана и на четырёх кораблях с колонистами отправился обживать новое владение. Устье Миссисипи сразу не нашли, потеряли один корабль, другой захватили испанцы. Высадившиеся на берег колонисты бедствовали, обвиняли в своих бедах Ла Саля и в конце концов расправились с ним. Однако колония мало-помалу набрала силу, и в 1718 г. был основан город Новый Орлеан. В 1763 г. восточная часть территории Луизианы оказалась под контролем англичан, западная отошла сперва к испанцам, затем, в 1800 г., к французам.

Колониальная Луизиана 

Население Луизианы претерпело значительные изменения на протяжении своей истории.
Во время французского и испанского режимов, в Луизиане сформировалось мультирасовая иерархическая лестница с тремя главными составляющими: белые плантаторы (поначалу выходцы из Европы: Испании и Франции), а потом родившиеся здесь креолы и их семьи, составлявшие элиту колоний. Далее за ними следовали цветные — свободное население смешанного европейско-индейско-африканского происхождения, особенно быстро развивавшееся в условиях института пласаж (сожительства белых господ и цветных девушек), а также чернокожие рабы из Африки. Так же, как и в Латинской Америке, границы между этими приблизительно равными тремя группами были нечёткими, поэтому была высока мобильность населения при достаточно патриархальном укладе жизни. Основными языками колониального периода были французский (особенно в городе Новый Орлеан — на тот момент столице) и испанский (в муниципалитете Сен-Бернард).

Во времена испанского правления в середине XVIII века несколько тысяч акадийцев, гонимых Британией с территории Новой Шотландии, приезжали сюда, обосновываясь в основном в юго-западной части Луизианы, ныне известной как Акадиана. Акадийцев испанское правительство приняло хорошо, а их потомков стали называть «кахунс».

Луизиана в составе США 

Когда в 1783 году США обрели независимость, их стало заботить европейское присутствие на западных границах и возможность беспрепятственного доступа к реке Миссисипи. По мере того, как американцы продвигались на запад, они обнаружили, что Аппалачи создавали препятствие в продвижении товаров на восток. Самым лёгким путём сплавлять продовольствие было использовать плот для переправки вниз по течению Огайо и Миссисипи в порт Новый Орлеан, где товар погружался на судна, следовавшие через океан. Проблема состояла в том, что испанцы владели обоими берегами Миссисипи за поселением Начез. В амбициозные планы Наполеона входило создание новой империи, основанной на торговле сахаром между странами Карибского бассейна. Луизиана в этом контексте служила своеобразным складом для всей сахарной продукции. Но из-за неуспеха в захвате сахарных островов (Санто-Доминго) и из-за нехватки средств на ведение войны в Европе, Наполеон решил продать эти территории.

Вхождение Луизианы в состав США обернулось настоящей трагедией для неороманского уклада жизни, который успел сформироваться в XVII—XVIII веках. Англичане и немцы, массово переселяющиеся в Луизиану в XIX—XX веках, сделали всё возможное, чтобы вытеснить сначала французский и испанский языки, а затем расправиться и с мягкой, очень демократичной структурой местного сообщества, соединившего черты трёх общин региона. В XIX веке в Мексику переезжает основная масса свободного цветного населения, остатки которого были низведены до положения чернокожих рабов. Чёрное и цветное население (коренные франко-креолы и афроамериканцы) тем не менее преобладали в Луизиане до 1900 года. С другой стороны, США сохранили в Луизиане её традиционное право (франкоязычные кодексы были переведены на английский язык). В настоящее время Луизиана — единственный штат США, где в общих чертах действует континентальное гражданское право, восходящее к римскому праву, в то время как англосаксонское общее право, базирующееся на прецеденте, проникло сюда лишь в очень слабой степени.

После образования США восточная часть Луизианы вошла в состав нового государства. 20 декабря 1803 года было совершено самое крупное приобретение в истории США — Соединённые Штаты купили у наполеоновской администрации также и западную Луизиану, за сумму в 15 миллионов американских долларов (см. Луизианская покупка). Территория провинции была разделена между несколькими штатами. В 1849 году столица Луизианы по предложению тогдашнего губернатора А. Джонсона была перенесена из Нового Орлеана в Батон-Руж.

Гражданская война 

Во время гражданской войны Луизиана отделилась от Союза (26 января 1861 г.). Федеральные войска взяли Новый Орлеан 25 апреля 1862 г.

Современная Луизиана 
Современная Луизиана является центром социальной напряжённости в США.
В 2010 году при взрыве платформы в Мексиканском заливе побережье штата пострадало от разлива нефти.

Примечания

Ссылки 

 

Конфедеративные Штаты Америки